PSG est un sigle qui peut notamment désigner :

Sport 
 Le Paris Saint-Germain, club omnisports français relancé en 2012, ou l'une de ses sections :
 Le Paris Saint-Germain Football Club ou sa section féminine ;
 Le Paris Saint-Germain Handball ;

 Le Paris Saint-Germain omnisports, club fondé en 1992 et disparu en 2002 ou l'une de ses sections :
 Le PSG Racing Basket devenu le Paris Basket Racing ;
 Le Paris SG-Asnières devenu le Asnières Volley 92 ;
 Le PSG Racing Volley devenu le Racing club de France ;
 Le PSG Judo devenu le Paris judo ;
 Le PSG Boxe anglaise ;
 Le PSG Golf ;
 Le PSG-Asnières (handball) ;
 Le Stade français Paris rugby (rugby à XV) ;
 Le Paris Saint-Germain Rugby League (rugby à XIII)
Le Pucaru Stade Gaulois, club de rugby uruguayen.

Politique 
 PSG est le sigle du Parti socialiste guyanais.
 PSG est le sigle du Partei für Soziale Gleichheit, parti politique trotskiste allemand.
 PSG est le sigle du Partido Socialista Galego, parti politique socialiste galicien (Espagne).
 PSG est le sigle du Parti socialiste de gauche (Tunisie).
 PSG est le sigle du Parti Socialiste Glanois, qui est une section du parti socialiste Fribourgeois, lui-même section du parti socialiste suisse (PSS)

Divers 
 PSG est le sigle de l'ancien tramway Paris - Saint-Germain qui a relié Paris à Saint-Germain-en-Laye de 1890 à 1935,
 PSG désigne en France le Plan simple de gestion que chaque forestier privé doit obligatoirement mettre en place au-delà d'un certain nombre d'hectares,
 PSG est un trio de musique traditionnelle bretonne,
 PSG est le sigle du Princes Street Gardens, parc public d'Édimbourg (Écosse),
 PSG est le sigle du Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg, organisation catholique allemande de scoutisme,
 PSG College of Technology, surnommé PSG Tech, est une école d'ingénieur indienne basée à Coimbatore,
 PSG est le sigle du Phasmid Study Group (Groupe d'études sur les phasmes),
 PSG est le sigle du Pipeline Safety Group, groupe d'experts en sécurité dans l'industrie du gaz naturel,
 PSG est le sigle du Potage Saint Germain, soupe à base de pois cassé,
 PSG est l'acronyme de Pigmentation de la peau, Situation sociale, et Géographie,
 PSG est l'acronyme de Pôle Sud Galactique en astronomie,
 PSG est la contraction de PolySomnoGraphie, une exploration du sommeil,

Voir aussi 
 Le PSG-1, un fusil de tireur d'élite.